Ло́ра Эли́забет «Ло́ри» Ме́ткалф (; род. 16 июня 1955) — американская актриса. Обладательница четырёх премий «Эмми» и двух премий «Тони», а также номинантка на «Оскар» и «Золотой глобус».

Биография 
Меткалф родилась в городе Карбондейл, штат Иллинойс. Она была старшей из трёх сестёр. Училась Лори в городе Эдвардсвилль, Иллинойс. Её отец был директором по бюджету университета Южного Иллинойса-Эдвардсвилля, мать работала библиотекарем. Её двоюродной бабушкой была драматург , обладательница Пулитцеровской премии.

Карьера

Театральная карьера 
Меткалф посещала Университет штата Иллинойс и получила степень Бакалавра искусств в театре в 1977 году. В университете она познакомилась со своими однокурсниками, будущими актёрами, среди которых были Джон Малкович, Гленн Хидли, Джоан Аллен и Гэри Синиз. Свою профессиональную карьеру Меткалф начала в театре Steppenwolf, где получила прозвище «сумасшедшие штаны». В 1983 году она отправилась в Нью-Йорк, где сыграла в спектакле «Бальзам в Гаадале». В 1984 переехала в Манхеттен, где начала работать в кино и в театре.

В октябре 2015 года стартовала театральная постановка романа Стивена Кинга «Мизери» (1987)  с участием Лори Меткалф и Брюса Уиллиса. Инсценировка продлилась 16 недель.

Карьера в кино и на телевидении 
Она играла роли, которые варьируются от очень маленьких до больших, в том числе в «Отчаянно ищу Сьюзен», «Как создать идеал», «Внутреннее расследование», «Дядюшка Бак», «Мгновение ока», «Сбежавшая невеста», «Крик 2», «Отчаянные домохозяйки», а также в сериале «Теория Большого взрыва», сыграв маму Шелдона Куппера.

Меткалф исполняет главные роли в ситкомах «Старость — не радость» и «Маккарти», в 2013 и 2014 годах, соответственно. 9 мая 2014 года, CBS заказал съемки первого сезона сериала для трансляции в телесезоне 2014-15 годов.

Личная жизнь 
В 1983—1992 годы Лори была замужем за актёром Джеффом Перри. У бывших супругов есть дочь — актриса Зои Мишель Перри-Меткалф (род. 26.09.1983).

В 2005—2014 годы Меткалф была замужем за актёром , отношения с которым начались ещё в 1993 году. У бывших супругов есть трое детей: два сына, Уилл Терон Рот (род. 20.11.1993) и Донован Рот (род. 2000, усыновлённый в 2006 году), и одна дочь — Мэй Акинс Рот (род. 03.07.2005 суррогатной матерью).

Фильмография

Примечания 

Лауреаты премии Obie
Лауреаты премии «Театральный мир»
Киноактрисы США
Лауреаты премии «Овация» (США)